Publi Escapci (àrbitre), romà al que fou sotmès un arbitratge
 Publi Escapci (prefecte), comerciant romà de Cilícia i prefecte de Salamina de Xipre